Hughenden – civil parish w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Hughenden Valley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Hughenden – miejscowość w Australii, w stanie Queensland
 Hughenden – miejscowość w Alberta (Kanada)